Alejandro Agresti (1961-), un réalisateur argentin ;
 Livio Agresti (1505-1579), un peintre italien maniériste, de l'école de Forlì ;
 Sabrina Agresti-Roubache (1976-), une productrice audiovisuelle et femme politique française.